Иван Тихонович Фролкин (31 августа 1930 — 20 сентября 1999) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в с. Вячка Кирсановского района (ныне — Тамбовской области) в крестьянской семье. В 1955 году окончил Московскую ветеринарную академию. Работал в совхозе «Чкаловский» Дзержинского района Калужской области.
 в 1970—1976 первый секретарь Малоярославецкого РК КПСС
 в 1976—1979 заместитель председателя Калужского облисполкома
 с 15.01 1979 по 30.03.1989 председатель Калужского облисполкома.

Депутат Верховного Совета РСФСР (1980, 1985), делегат 26 съезда КПСС (1981).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1980)

Источники 
 Фото — https://web.archive.org/web/20131202234840/http://www.40.mchs.gov.ru/upload/VIDEOMATERIAL/1%20glava.pdf
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. Изд. Верховного Совета РСФСР, 1980
 Иван Тихонович Фролкин: [некролог] // Весть. — 1999. — 23 сент.

Выпускники Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Председатели Калужского облисполкома
Делегаты XXVI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Персоналии:Малоярославец
Делегаты XXVII съезда КПСС